Torskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Torskäret (ö), Österbotten, Vasa,

Åland 

 Torskär (Sottunga, Åland), 
 Torskär (Kökar, Åland),

Sverige 
 Torskär, Rådmansö, ö i Rådmansö socken, Norrtälje kommun där Söderarms fyr är belägen.

Robotskapade Finlandförgreningar